Этнический туризм — одно из направлений туризма, имеющее ярко выраженные этнические, языковые и культурные составляющие. Этнический туризм может быть как внутренним, (например, посещение российской глубинки городскими жителями с целью ознакомления с архаичными говорами, фольклором, бытом, культурой и языками автохтонных народов), так и внешним, который связан с посещением исторической родины или мест рождения родственников. Последняя разновидность часто называется ностальгический туризм, который получил довольно широкое распространение в ряде регионов Российской Федерации с конца 1980-х. 

Этнические туристические программы в первую очередь нацелены на охрану ценностей, находящихся на грани исчезновения и восстановление утраченных обычаев и традиций.

Этнический туризм в России 

 Финский этнический туризм в Карелии и Ленинградской области.
 Немецкий ностальгический туризм в Калининградской области.
 Японский ностальгический туризм на Сахалине.

Большая часть этнических туристов — пожилые люди соответствующих национальностей, которые по итогам Второй мировой войны добровольно или принудительно покинули регионы своего проживания после их передачи РСФСР.

См. также 
Джайлоо-туризм

Ссылки 
 Н. А. Малова ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Этнокультурный туризм